Le diable à quatre est une expression française qui désigne un personnage très turbulent, qui fait beaucoup de bruit et cause beaucoup de désordre (« faire le diable à quatre »). L'expression a donné leur titre à plusieurs œuvres :

Opéra et ballet 
 Le Diable à quatre ou la Double Métamorphose (1756), opéra-comique en trois actes de Jean-Louis Laruette et de François-André Danican Philidor sur un livret de Michel-Jean Sedaine ;
 Le Diable à quatre (1759), opéra-comique en trois actes de Christoph Willibald Gluck ;
 Le Diable à quatre ou la Double Métamorphose (1790), opéra-comique en trois actes de Michel-Jean Sedaine, nouvelle musique de Bernardo Porta ;
 Le Diable à quatre ou la Femme acariâtre (1809), opéra-comique de Jean-Pierre Solié et Auguste Creuzé de Lesser d'après Sedaine ;
 Le Diable à quatre (1845), ballet-pantomime en deux actes de Joseph Mazilier, Adolphe de Leuven et Adolphe Adam ;

Théâtre 
 Le Diable à quatre (1845), vaudeville en trois actes d'Adolphe Jaime et Michel Delaporte ;
 Le Diable à quatre (1953), pièce de Louis Ducreux créée au théâtre Montparnasse ;

Presse 
 Le Diable à quatre, quotidien littéraire français créé par Hippolyte de Villemessant en  ;

Cinéma 
 Le Diable à quatre (Caccia alla vedova), film franco-italien sorti en 1991
 Le Diable à quatre (O Diabo a Quatro ), film brésilien d' Alice de Andrade (2004)

Voir aussi 
Le Diable à 4 heures

Références